Эберау () — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Гюссинг.  Население составляет 967 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 30,7 км². Официальный код  —  10403.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Штробль (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бургенланда